Sanqiao bezeichnet:

 Sanqiao (Daozhen) (三桥镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Daozhen in der chinesischen Provinz Guizhou
 Sanqiao (Huaining) (三桥镇), Großgemeinde im Kreis Huaining in der chinesischen Provinz Anhui
 Sanqiao (Jingzhou) (三锹乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Jingzhou in der chinesischen Provinz Hunan
 Sanqiao (Runan) (三桥乡), Gemeinde im Kreis Runan in der chinesischen Provinz Henan
 Sanqiao (Weiyang) (三桥街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Weiyang in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Sanqiao (Xinghualing) (三桥街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xinghualing in der chinesischen Provinz Shanxi
 Sanqiao (Yunyan) (三桥街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yunyan in der chinesischen Provinz Guizhou
 Sanqiao (Ethnie) (三撬人), ethnische Gruppe in China